YHN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Horneypayne (Ontario) (Canada)